Кутатели:

 Кутатели, Александр Николаевич (1897—1982) — грузинский советский писатель и переводчик.
 Митрополит Кутатели — так в дореволюционных русских источниках именуется святой митрополит Досифей (Церетели) (ок. 1750—1820).